Thomas Pelham kan syfta på flera personer, bland andra:

Thomas Pelham, 1:e baronet (omkring 154–1624)
Thomas Pelham, 2:e baronet (1597–c.1654)
Thomas Pelham, 1:e baron Pelham (1653–1712)
Thomas Pelham-Holles, 1:e hertig av Newcastle (1693–1768)
Thomas Pelham, 1:e earl av Chichester (1728–1805)
Thomas Pelham, 2:e earl av Chichester (1756–1826)
Thomas Pelham-Clinton, 3:e hertig av Newcastle (1752–1795)